Memor (Rome antique)
Dans le domaine ferroviaire:
 Memor (signalisation ferroviaire), système de répétition des signaux en Belgique
 Memor II+, système d'aide à la conduite installé au Grand-duché de Luxembourg